MARIA TANASE (VOL.2) este un album al cantaretei de muzica populara Maria Tănase. Acompaniaza Orchestrele conduse de Victor Predescu, Nicusor Predescu si Ionel Banu.

Detalii ale albumului

Genre: Folk, World, & Country
Style: Folklore 
Limbi: Romana / Franceza
Casa de discuri: Electrecord
Catalog #: EDC 228
Format: CD, Compilation, Digisleeve
Data Lansari: 1997
Durata albumului: (69'09")

Lista pieselor 

01 - Am iubit si-am sa iubesc
02 - Lume, lume
03 - Trei focuri arde pe lume
04 - Un tigan avea o casa
05 - Agurida
06 - Lunca, lunca
07 - Cate mute, cate slute
08 - Doina din Maramures
09 - Mai Gheorghita, und-te duci?
10 - Maria neichii, Marie
11 - Uite dealul, uite via
12 - Se teme Ion ca moare
13 - Cat ii Maramuresul
14 - As ofta sa-mi iasa focul
15 - Asta iarna era iarna
16 - Nici acela nu-i fecior
17 - Tulnicul
18 - Tataise si-o cumnata
19 - Eu pe bade-am intrebat
20 - Frica mi-e ca mor ca maine

Legături externe

 Detalii:  

Albume de Maria Tănase